Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore José Francisco Altur che ha battuto in finale Claudio Mezzadri 1-6, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Gabriel Markus (secondo turno)
 Bart Wuyts (quarti di finale)
 Markus Naewie (quarti di finale)
 Jan Gunnarsson (primo turno)

 Dmitrij Poljakov (primo turno)
 Claudio Mezzadri (finale)
 Massimo Cierro (primo turno)
 Veli Paloheimo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1992